Mota kan syfta på följande:
Mota massyla, en fjärilsart

Geografi

Indien 

 Mōta, berg, Jammu och Kashmir, 

Robotskapade Indienförgreningar